Вулиця Юрія Шевельова (Бровари)
 Вулиця Юрія Шевельова (Київ)
 Вулиця Юрія Шевельова (Кропивницький)
 Вулиця Юрія Шевельова (Харків)